Перифери́я (от  — окружность) в широком смысле слова — окраинная, внешняя часть чего-либо, противопоставленная центру:
 Перифери́я, в компьютерной технике — совокупность внешних устройств.
 Перифери́я, в Греции — название самой крупной единицы административного деления Греции (также в русском языке используются термины «область», «административный округ» и «регион»).
 «Периферия» — альбом рок-группы «ДДТ», записанный в 1984 году в Уфе.

См. также 
 Periphery — американская группа, исполняющая музыку в стиле прогрессив-метал, мат-метал.
 Модель «центр-периферия» в экономической географии — модель регионального развития.
 Периферическая нервная система в анатомии — часть нервной системы за пределами головного и спинного мозга.
 Периферийное сканирование в цифровой технике — вид структурного тестирования полупроводниковой печатной платы.